Ини или ИНИ может означать:
 Ини — 11-я буква армянского алфавита
 Ини — 9-я буква грузинского алфавита
 Ини — фараон XXIII династии Древнего Египта
 ИНИ — государственный промышленный конгломерат во франкистской Испании